Meerdere films:
Madhouse (1974), met Vincent Price
Madhouse (1990), met Kirstie Alley en John Larroquette
Madhouse (2004), met Joshua Leonard
Madhouse (attractie), een type attractie.
Madhouse (animatiestudio), een Japanse animatiestudio
Madhouse (Anthrax), een lied van de metalband Anthrax
Madhouse (Silver Convention), een album van Silver Convention
Madhouse (band), een Amerikaanse band.
Mad'House, een project/popgroep.